Bebelallee steht für:
 Bebelallee (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Winterhude (1–23) und Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Alsterdorf (30–156a)
 Bebelallee (Solingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Solingen-Wald

Siehe auch:
 August-Bebel-Allee
 August-Bebel-Platz
 August-Bebel-Straße
 Bebelplatz
 Bebelstraße